Кубок Освалдо Круза () — футбольный турнир, нерегулярно проводившийся в XX веке. Участниками соревнования были сборные Бразилии и Парагвая. Всего было проведено 8 розыгрышей. Во всех турнирах победу одержала Бразилия.

Игры

Ссылки 
 Copa Oswaldo Cruz на rsssf.com

Соревнования национальных сборных по футболу
Футбольные соревнования в Бразилии
Футбольные соревнования в Парагвае
Международные спортивные соревнования в Парагвае
Международные спортивные соревнования в Бразилии